Zvěřinec má více významů: 
 zvěřinec, soubor chovaných a vystavovaných zvířat, též místo jejich chovu a expozice (viz též zoologická zahrada)
 Zvěřinec (hrad), zřícenina (pozůstatky) hradu v katastrálním území Jesenice na Sedlčansku v okrese Příbram
 Zvěřinec (Star Trek), 16. a 17. díl první sezóny seriálu Star Trek